Île Bathurst (Bathurst Island) peut faire référence à :
 l'île Bathurst, une île australienne du Territoire du Nord ;
 l'île Bathurst  ou île de Bathurst, une île du Canada de l'archipel arctique canadien.

nl:Bathursteiland